Cipelang (Ujung Jaya), een plaats in Indonesië
Cipelang (Cijeruk), een plaats in Indonesië